Leko puede referirse a:

 idioma leko, lengua aislada hablada en los Andes bolivianos.

Apellido 
 Jerko Leko
 Péter Lékó, gran Maestro Internacional de ajedrez húngaro.